chip (ang. system on chip, SoC) – układ scalony zawierający kompletny system elektroniczny;
 Chip – postać z disnejowskich filmów animowanych;
 Chip – niemiecki miesięcznik komputerowy;
 Chip Online – strona internetowa;
 Chip – polski miesięcznik komputerowy;
 Chip – czeski miesięcznik komputerowy;
 ChIP – immunoprecypitacja chromatyny;